Сомма:
 Сомма (річка) — річка на півночі Франції.
 Сомма (департамент) — департамент (адміністративна одиниця) на півночі Франції.
 Сомма (вулкан) — залишки стародавнього вулкана на півдні Італії, навколо вулканічного конуса Везувію.
 Сомма (вулканологія) — залишки стародавнього вулкана, зруйнованого при кальдероутворенні, що утворює кільцевий або напівкільцевий вал навколо молодшого внутрішнього вулканічного конуса.